Der Budapest Grand Prix 2012 ist ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Budapest. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2012. Das Turnier fand vom 30. April bis 5. Mai 2012 statt.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Budapest